Indonézia legjelentősebb folyóinak listája

* Lorentz, Momats

Források 
 
 
 

Indonézia vízrajza
Folyók listái